Мега:

 мега- (М) — приставка в системе СИ, обозначающая 106 (1 000 000, один миллион).
 Мега — французская автомобильная компания.
 Mega — облачный хостинг Кима Доткома.
 Мега — протока Оби в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Мега — река в Томской области, приток Васюгана.
 Мега — озеро недалеко от села Средний Васюган Томской области.
 Мега — число 2[5] в нотации Мозера.
 «Мега» — украинский игровой развлекательный телеканал, раньше назывался «Мегаспорт».
 MEGA — белорусская музыкально-развлекательная интернет-радиостанция.
 Мега FM — общероссийская государственная радиостанция.
 Мега Бридж — мост над рекой Менам-Чао-Прая в Таиланде.
 Mega — чилийский бесплатный телеканал.

Торговые центры:
 «Мега» (MEGA) — сеть торговых центров, открытых в России компанией IKEA.
 MEGA — сеть торгово-развлекательных центров в Казахстане:
 MEGA Alma-Ata
 MEGA Astana
 MEGA Shymkent
 MEGA Aktobe
 MEGA Park

См. также 
 «Мега-Лада» — спидвейный клуб
 «Мега Юрты» — фестиваль греческой культуры
 «Фантакрим-МЕГА» — научно-фантастический журнал, издававшийся в Минске
 MEGA — Marx-Engels-Gesamtausgabe — собрание сочинений Маркса и Энгельса